Torreblanca, municipi del País Valencià a la comarca de la Plana Alta
 Torreblanca (Ponts) o Torreblanca del Tossal, poble del municipi de Ponts (la Noguera)
 Estació de Torreblanca, estació de la xarxa del Trambaix sobre la carretera Reial, prop del barri de la Torreblanca, a Sant Just Desvern
 Estació de Torreblanca (Renfe), estació de la xarxa de Mitjana Distància Renfe del País Valencià 
 Estació de Vacarisses-Torreblanca, estació de ferrocarril propietat d'ADIF a la urbanització de Torreblanca de Vacarisses a la comarca del Vallès Occidental
 Este-Alcosa-Torreblanca, districte de la ciutat de Sevilla, capital de la comunitat autònoma d'Andalusia, a Espanya
 Parc de la Torreblanca, parc a l'àrea metropolitana de Barcelona
 Prat de Cabanes-Torreblanca, franja d'aiguamolls als municipis de Torreblanca i Cabanes, a la comarca de la Plana Alta
 Serrat de Torreblanca, muntanya del municipi de Navès a la comarca del Solsonès

Vegeu també 
 Torre Blanca